Juškevičius ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet von Juška.

Weibliche Formen 
 Juškevičienė, verheiratet
 Juškevičiūtė, ledig

Personen 
 Adas Juškevičius (* 1989), Basketballspieler
 Gitas Juškevičius (* 1966), Boxer
 Jonas Juškevičius  (1965–2021), Kirchenrechtler, Professor 
 Pranciškus Juškevičius (1942–2014), Bauingenieur, Professor, Politiker, Vizeminister

Familienname
Litauischer Personenname